Йосиф Михайлов Гюрчинов Фръчковски е български зограф от Дебърската художествена школа, представител на един от най-старите родове в школата, Фръчковския род.

Биография 
Роден е в голямата мияшка паланка Галичник в 1865 година. Син е на зографа Михаил Гюрчинов, при когото учи, и когото придружава до смъртта си.

В 1886 година кани във Влашко Нестор Траянов, сина му Данаил Несторов и Овентий Исачев. Работят във Влашко до 1894 година. Рисуват иконите в село Фънтънеле, разположено срещу Свищов и в „Свети Николай“ в българското село Гаурич, в „Свети Георги“ в Драчя, в Ложе, Александрийско, в Шопия, в Урзикуца, във Вишна, Корабийско и в Занога.

Умира в 1896 година.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Галичник
Фръчкови